Schiefergebirge ist der Name folgender Gebirge:

 Elbtalschiefergebirge
 Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge
 Rheinisches Schiefergebirge
 Thüringer Schiefergebirge